Vtorov [vtórov] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Вто́ров).

 Aleksander Fjodorovič Vtorov (1841—1911), ruski podjetnik (oče N. A. Vtorova)
 Ivan Aleksejevič Vtorov (1774—1844), ruski pesnik in memoarist (oče N. I. Vtorova)
 Nikolaj Aleksandrovič Vtorov (1866—1918),ruski podjetnik in bankir (sin A. F. Vtorova)
 Nikolaj Ivanovič Vtorov (1818—1865), ruski krajeslovec, zgodovinar, etnograf, memoarist (sin I. A. Vtorova)
 Peter Petrovič Vtorov (1938—1979), ruski biogeograf, ekolog, zoolog, ornitolog in naravovarstvenik

Drugo 

 Vtorovi, ruska plemiška rodbina
 Vtorovo, vas v Vladimirski oblasti, Rusija
 Vtorovska vaška naselbina, občinska tvorba v Kameškovskem rajonu
 Vila Vtorova (Spaso House), rezidenca veleposlanika ZDA v Moskvi

Ruski priimki